Sydowia – rodzaj grzybów
 Sydowia – międzynarodowe czasopismo naukowe z zakresu mykologii